Ruisinger ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Ruisinger (1839–nach 1902), deutscher Verwaltungsbeamter
 Marion Maria Ruisinger (* 1963), deutsche Medizinerin, Medizinhistorikerin und Museumsdirektorin
 Tina Ruisinger (* 1969), deutsche Fotografin